Немира — фамилия:

 Немира, Войцех — подляшский воевода.
 Немира, Оттон Иосифович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 8 октября 1877.
 Немира, Рудольф Рудольфович — Георгиевский кавалер; капитан; 20 августа 1917.
 Немира, Ян (2-я половина XIV века — после 1422) — государственный деятель Великого княжества Литовского

См. также 
 Немиро, Андрей Антонович